Джон Гопнер — британський художник другої половини XVIII ст., переважно портретист.
 Серафима Гопнер — радянський партійний і державний діяч, Герой Соціалістичної Праці (1960), доктор історичних наук (1934). Член ЦК КП(б)У в листопаді 1927 — червні 1938 р.